Nanuqsaurus (qui signifie « lézard ours blanc ») est un genre éteint de dinosaures théropodes tyrannosauridés carnivores de la formation de Prince Creek du Crétacé supérieur (début du Maastrichtien supérieur) de la côte nord de l'Alaska.

Nanuqsaurus a été décrit pour la première fois et nommé par  et  en 2014 et l'espèce type est Nanuqsaurus hoglundi, connue seulement par des fragments de crâne.

Découverte 

En 2006, des fossiles d'un théropode de taille moyenne, d'une longueur de crâne estimée à environ 60-, ont été trouvés dans la carrière Kikak-Tegoseak, dans le district de la côte nord de l'Alaska. Ils ont d'abord été attribués au genre Gorgosaurus puis Albertosaurus. Leur préparation dans le Perot Museum of Nature and Science (muséum d'histoire naturelle de Dallas) a permis d'y reconnaître un nouveau genre.
Nanuqsaurus a été décrit et nommé par Anthony R. Fiorillo et Ronald S. Tykoski en 2014. L'espèce type est Nanuqsaurus hoglundi.

L'holotype, référencé DMNH 21461, a été trouvé dans une couche de la formation de Prince Creek, datée par datation radiométrique de  (millions d'années). Il se compose de morceaux du crâne et des mâchoires : la branche nasale du maxillaire droit, un fragment du toit du crâne comprenant une partie des os pariétaux, des os frontaux et un latérosphénoïde droit, ainsi que l'avant du dentaire gauche.

Étymologie 
Le nom générique Nanuqsaurus est dérivé du l'Inupiak nanuq, qui signifie « ours blanc ».

L'épithète spécifique hoglundi a été donné en l'honneur du philanthrope Forrest Hoglund.

Taille et signes distinctifs 
La longueur totale du Nanuqsaurus est estimée à environ , soit environ la moitié de celle d'un Tyrannosaurus rex. Il était ainsi un poil plus grand qu'un humain ordinaire en taille, le dépassant d'environ une tête. Sa taille en fait un véritable nain parmi les autres tyrannosauridés apparentés, et fait office de remplaçant pour le Nanotyrannus, un prétendu genre de tyrannosaure nain qui s'est récemment révélé en 2020 être en fait une forme juvénile du Tyrannosaurus rex et ce après des décennies de débat concernant sa validité.

Nanuqsaurus porte sur sa tête une crête d'une forme caractéristique qui montre que ce carnivore était étroitement apparenté au Tyrannosaurus rex. Un caractère distinctif (autapomorphie) du genre est la présence de deux toutes petites dents à l'avant du dentaire.

Paléobiologie 

Selon les paléontologues, il y a environ 70 millions d'années le nord de l'Alaska faisait partie d'un ancien sous-continent appelé Laramidia et subissait un climat froid et de longues périodes d'obscurité et de lumière, avec des saisons où la nourriture n'était pas facilement disponible. Il est probable que la disponibilité des proies augmentait brusquement pendant l'été mais diminuait dans le sombre hiver, ne laissant aux prédateurs que peu de choses à manger.
Fiorillo, dans son étude publiée le  dans la revue PLOS ONE, a déclaré que ce manque de nourriture pourrait expliquer la taille anormalement petite de Nanuqsaurus hoglundi, puisqu'un gros animal ne peut survivre avec des ressources limitées.

La forme de son crâne suggère que son cerveau avait une zone particulièrement développée consacrée à l'odorat, ce qui semble indiquer que l'animal se fiait beaucoup aux odeurs pour chasser ses proies, comme Tyrannosaurus rex.
Il est probable, en raison de sa taille et du climat, que Nanuqsaurus hoglundi était couvert d'une épaisse couche de plumes de duvet, comme certains autres tyrannosaures.

Classification

Phylogénie 
Nanuqsaurus est classé parmi les Tyrannosaurinae, une sous-famille de tyrannosauridés comprenant Tyrannosaurus. Ses inventeurs, Fiorillo et Tykoski, l'ont considéré comme le groupe frère d'un clade contenant Tyrannosaurus, Tarbosaurus et Zhuchengtyrannus. Leur cladogramme ci-dessous montre cette position de Nanuqsaurus parmi les tyrannosauridés :

En 2016, Stephen Brusatte et Thomas Carr ont effectué une analyse phylogénétique de l'ensemble des Tyrannosauroidea connus. Leur cladogramme ci-après, réalisé par la méthode de (maximum de parcimonie) montre que Nanuqsaurus est toujours dans la sous-famille des tyrannosaurinés, mais éloigné des genres les plus évolués comme Tyrannosaurus ; il est en groupe frère avec le genre Teratophoneus découvert en Utah et ayant vécu environ  (millions d'années) avant lui.

Notes et références

Annexes

Article connexe 
 Liste des genres de dinosaures

Références taxinomiques 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Tyrannosauridae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2014